В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Андреа Джегер (2-ге коло)
 Відсутня
  Беттіна Бюнге (1-ше коло)
  Венді Тернбулл (2-ге коло)

 Зіна Гаррісон (фінал)
 Гана Мандлікова (переможниця)
 Кеті Горват (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington